Gerwen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gerwen (* 1983), schwedischer Poolbillardspieler
 Ans van Gerwen (* 1951), niederländische Turnerin
 Michael van Gerwen (* 1989), niederländischer Dartspieler

Gerwen ist der Name folgender Orte:
 Gerwen, ein Ortsteil der niederländischen Gemeinde Nuenen, Gerwen en Nederwetten
 Gerwen, ein früherer Name von Priosjornoje (Kaliningrad, Gussew), Siedlung im Rajon Gussew, Russland